Příjmení Šejnost nosí více různých osobností:

 František Šejnost (přelom 19. a 20. století) – český sochař
 Josef Šejnost (1878–1941) – český akademický sochař a medailér
 Zdeněk Šejnost (1921–2002) – český akademický sochař, pedagog, restaurátor, a malíř, syn Josefa Šejnosta

podobné
 Schein
 Scheinost – více jmen
 Šejna – více jmen

Externí odkazy 
 Rozhlas.cz: O původu příjmení Šejnost (5/2018)